Kralle steht für:

 Kralle, Körperteil von Tieren
 Kralle (Folterinstrument), mittelalterliches Folterinstrument
 Kralle (Schwebebahn), an der Schiene zu befestigende Fahrwegsperre
 Koralle als alte volkstümliche Bezeichnung
 Autokralle (auch Radkralle oder Parkkralle), Wegfahrsperre
 Gartenkralle, Gartengerät
 Hakenkralle, Sabotagegerät
 Lenkradkralle, Diebstahlsicherung

Kralle ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Kralle (1878–1948) deutscher Fußballspieler

Kralle als Künstlername:
 Kralle Krawinkel, deutscher Musiker und Gitarrist (1947–2014)
 Kralle (Rapper), deutscher Rapper

Siehe auch:

 Die Kralle, US-amerikanischer Spielfilm (1944)
 Krall
 Teufelskralle (Begriffsklärung)